Benknäckargänget kan syfta på:

 Benknäckargänget (1974) – En amerikansk film från 1974
 Benknäckargänget - Krossa dem – En amerikansk nyinspelning av föregående film från 2005